Turniej odbył się w dniach 15 czerwca – 29 czerwca 2005 w Niemczech.
Był sprawdzianem generalnym przed mistrzostwami świata rozgrywanymi w tym kraju w 2006.

Uczestnicy 
  Niemcy (gospodarz)
  Brazylia (zwycięzca Mistrzostw Świata 2002)
  Argentyna (finalista Copa América 2004)
  Tunezja (zwycięzca Pucharu Narodów Afryki 2004)
  Australia (zwycięzca Pucharu Narodów Oceanii 2004)
  Japonia (zwycięzca Pucharu Azji 2004)
  Meksyk (zwycięzca Złotego Pucharu CONCACAF 2003)
  Grecja (zwycięzca Mistrzostw Europy 2004)

Stadiony 

1 Podano całkowitą pojemność stadionów. Pojemność stadionów jest mniejsza niż w trakcie rozgrywek Bundesligi, ponieważ FIFA dopuszcza w trakcie rozgrywek międzynarodowych tylko miejsca siedzące.

Sędziowie główni

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

O 3. miejsce

Finał 

 
ZDOBYWCA PUCHARU KONFEDERACJI 2005

BRAZYLIA DRUGI TYTUŁ

Strzelcy

Nagrody indywidualne 
Najlepszy zawodnik turnieju
 Złota Piłka  Adriano
 Srebrna Piłka  Juan Román Riquelme
 Brązowa Piłka  Ronaldinho
Najlepszy strzelec turnieju
 Złoty But  Adriano
 Srebrny But  Michael Ballack
 Brązowy But  John Aloisi

Linki zewnętrzne 

 

Puchar Konfederacji
2005 w piłce nożnej
Piłka nożna w Niemczech
2005 w Niemczech
Sport we Frankfurcie nad Menem
Sport w Kolonii
Sport w Hanowerze
Sport w Lipsku
Sport w Norymberdze